Mézilles es una localidad y comuna francesa situada en la región de Borgoña, departamento de Yonne, en el distrito de Auxerre y cantón de Saint-Fargeau.

Demografía

Véase también 
Comunas de Yonne
Antiguas comunas de Yonne

Referencias

Enlaces externos 
 Mézilles en el sitio web del INSEE (en francés)
 Información sobre Mézilles en Annuaire Mairie (en francés)
 Situación de Mézilles en un mapa de Francia y de comunas limítrofes (en francés)
 Plano de Mézilles en Mapquest (en inglés)

Mezilles